Евролига 2011/12. је 12. сезона, од реорганизације овог такмичења и преласка под окриље УЛЕБ-а, најважнијег кошаркашког клупског такмичења у Европи. Ове сезоне учествовало је 38 клубова из 18 држава. Сезона је почела са првим колом квалификација 29. септембра 2011. и завршила се на фајнал фору у турској престоници Истанбулу 13. маја 2012. Ове сезоне 16 клубова се такмичило у квалификацијама, од чега су само 2 прошла у групну фазу. 

У финалу Олимпијакос је победио ЦСКА Москву. Од последњих 6 сезона у 5 финала је учествовао, а 3 финала освојио клуб из Грчке.

Директни учесници 
Директно су учествовала 22 клуба из 13 различитих држава.

Учесници у квалификацијама 
У квалификационој фази учествовало је 16 клубова из 13 држава.

Квалификације 
Квалификациони мечеви играли су се од 29. септембра до 2. октобра 2011. Победници А и Б групе пласирали су се у групну фазу.

Група А

Група Б

Жреб 

Жреб за прву групну фазу Евролиге обављен је 7. јула у Барселони.

Прва фаза „Топ 24“ 

Прва фаза играла се од 17. октобра до 22. децембра 2011.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Друга фаза „Топ 16“ 

Друга фаза играла се од 18. јануара до 1. марта 2012.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Г 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Х 

Домаћини су наведени у левој колони.

Четвртфинале 

По две најбоље екипе из група у другој фази такмичења „Топ 16“ улазе у четвртфинале. У четвртфиналу укрштају се клубови из Е и Ф групе односно Г и Х групе тако што првопласирани из једне групе игра са другопласираним из друге групе и обратно. Игра се на три победе, тако што се прве две утакмице и евентуално пета играју на терену првопласиране екипе, а трећа и евентуално четврта на терену другопласиране екипе из „Топ 16“ фазе. Четвртфиналне утакмице играле су се од 21. марта до 5. априла 2012.

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) је ове сезоне одигран у Истанбулу од 11. до 13. маја 2012.

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Најкориснији играчи месеца

Годишње награде

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Евролига на eurobasket.com
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Евролиге у кошарци
Сезона 2011/12. у европској кошарци